Armin Bittner, skieur alpin allemand ;
 Bodo Bittner, bobeur allemand ;
 Egon Bittner (1921-2011), sociologue américain ;
 Julius Bittner (1874–1939), compositeur autrichien.

Voir aussi
 Villa Bittner à Bolzano dans le Trentin-Haut-Adige en Italie.